Мачу́льский — фамилия (белорусский вариант польской фамилии Мочульский). Известные носители:

 Мачульский, Анатолий Давидович (1956—2017) — российский шахматист, гроссмейстер (1991).
 Мачульский, Бронислав Антонович (1941—1995) — заслуженный энергетик РФ (1992).
 Мачульский, Роман Наумович (1903—1990) — советский партийный деятель, Герой Советского Союза.

См. также